Dąbrowa Mała peut désigner :

Toponymie 
 Dąbrowa Mała, un village situé dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Dąbrowa Mała, un village situé dans la voïvodie de Grande-Pologne.